Abbeville er en by i det nordlige Frankrig.

Abbeville kan ogå henvise til:
 Abbeville-Saint-Lucien, Frankrig
 Abbeville, Dublin, Ireland
 Abbeville, Tipperary, Ireland
 I USA
 Abbeville, Alabama, en by
 Abbeville, Georgia, en by
 Abbeville, Louisiana, en mindre by
 Abbeville, Mississippi, en by
 Abbeville, Lancaster, Pennsylvania, et historisk sted
 Abbeville, South Carolina, en by

Se også 
 Abbeville County, South Carolina
 Abbeville Historic District (flertydig)
 Abbyville, Kansas
 Abbeyville, Colorado